A-League 2009/2010 – piąta edycja piłkarskiej ligi A-League. W rywalizacji brało udział 10 zespołów, jako beniaminkowie zadebiutowały drużyny North Queensland Fury FC i Gold Coast United FC.
 
W trakcie sezonu zasadniczego drużyny rozegrały 27 kolejek, w okresie od 6 sierpnia 2009 do 14 lutego 2010. Seria finałowa rozgrywek rozpoczęła się 20 lutego, a zakończyła 20 marca 2010. Mistrzostwo kraju zdobyła drużyna Sydney FC pokonując w finale drużynę Melbourne Victory FC.

W porównaniu do poprzednich sezonów A-League zwiększona została liczba drużyn występujących w lidze z ośmiu do dziesięciu, natomiast rozgrywki Pre-Season Challenge Cup, które poprzedzały start sezonu ligowego, zostały usunięte z harmonogramu A-League, aby dać klubom więcej czasu na przygotowanie się do sezonu.

Sponsorem tytularnym rozgrywek był koncern samochodowy Hyundai Motor Company Australia, w związku z czym obowiązywała nazwa marketingowa Hyundai A-League.

Uczestnicy sezonu 2009/2010 

 Adelaide United FC
 Brisbane Roar FC
 Central Coast Mariners FC
 Gold Coast United FC
 Melbourne Victory FC
 Newcastle United Jets FC
 North Queensland Fury FC
 Perth Glory FC
 Sydney FC
 Wellington Phoenix FC

Rozgrywki

Wyniki

Tabela 

a) Oznaczenia: M - mistrz kraju z sezonu 2008/2009, Z - zwycięzca sezonu zasadniczego 2008/2009, B - beniaminek.
b) Sześć najlepszy drużnym awansowało do serii finałowej rozgrywek.
c) Awans do Azjatyckiej Ligi Mistrzów 2011 (ACL): uzyskał mistrz kraju sezonu 2009/2010 i finalista meczu Grand Final 2009/2010.

Miejsca po danych kolejkach

Seria finałowa

Eliminacje

Ćwierćfinały

Bezpośredni awans do Grand Final

Półfinał

Grand Final 

MISTRZ AUSTRALII 2010

Sydney FC DRUGI TYTUŁ

Statystyki meczu 
 Strzały: 14 - 12
 Strzały celne: 6 - 6
 Posiadanie piłki: 51% - 49%
 Rzuty rożne: 8 - 5
 Faule: 13 - 16
 Spalone: 3 - 3
 Żółte kartki: 2 - 4
 Czerwone kartki: 0 - 0

Statystyki

Strzelcy 

Źródło: http://www.ultimatealeague.com

Frekwencja 
W sezonie zasadniczym 2009/2010 łącznie mecze A-League obejrzało 1 322 004 kibiców, średnia na mecz wyniosła 9 793 widzów.

Źródło: http://www.ultimatealeague.com/

W trakcie serii finałowej sezonu 2009/2010 na stadionach zasiadło 161 195 widzów, średnia na mecz wyniosła 23 028 widzów. Mecz Grand Final o mistrzostwo kraju zgromadził największą publiczność, na stadionie Etihad Stadium w Melbourne zasiadło 44 560 widzów.

Przypisy 

sezon
2009 w Australii
2010 w Australii
2009 w Nowej Zelandii
2010 w Nowej Zelandii
2009 w piłce nożnej
2010 w piłce nożnej